Konsulat Szwajcarii w Gdańsku (Schweizer Konsulat in Danzig, Consulat de Suisse à Dantzig, Consolato svizzero a Danzica) – niefunkcjonująca szwajcarska placówka konsularna w Gdańsku.

W latach 1875-1879 najbliższy dla Gdańska konsulat Szwajcarii znajdował się w Warszawie, w okresie 1879-1921 - w Królewcu, w latach 1921-1926 w Elblągu. W związku z rosnącym na znaczeniu Wolnym Miastem Gdańskiem, w 1926 otwarto konsulat tamże, który z uwagi na cofnięcie w 1939 exequatur konsulowi, funkcjonował do 1940. Następnie jego obowiązki ponownie przejął konsulat w Elblągu (1940-1945).

Kierownicy konsulatu 
 1926-1934 - Henri Borel, konsul (1893-1984)
 1934-1939 - dr Karl Sebastian Regli, kier. konsulatu (1893-1971)
 1939-1940 - Oskar Schneider, wicekonsul, kier. konsulatu (1898-1961)

 1947 - Philippe Aubert de la Rüe, wicekonsul, kier. konsulatu (1911-1993)
 1947-1949 - Rudolf Hartmann, wicekonsul, kier. konsulatu (1916-2002)

Siedziba 
Początkowo konsulat umiejscowiono przy Am Holzraum 21 (1927-1931), obecnie zachowała się częściowo jako ul. Nowomiejska/Jaracza, zaś sam budynek nie zachował się, następnie w budynku Gdańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia (Danziger Feuersocietät) przy Elisabethwall 9 (1933-1940), ob. Wały Jagiellońskie 36. Po II wojnie światowej w Gdańsku działała Agencja Konsularna z siedzibą w sopockim Grand Hotelu (1947-1949).

Zobacz też 
 Ambasada Szwajcarii w Polsce

Bibliografia 
 Marek Andrzejewski: Szwajcarzy w Wolnym Mieście Gdańsku, [w:] Gdańsk i Pomorze w XX wieku : księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Mikosowi z okazji 70. rocznicy Jego urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1997, s. 203-216
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 Hasło nt konsulatu

Szwajcaria
Szwajcaria
Stare Miasto (Gdańsk)
Stosunki polsko-szwajcarskie